Segina ist der Familienname folgender Personen:

 Primož Segina (* 1985), slowenischer Radsportler
 Tatjana Alexandrowna Segina (* 1992), russische Bogenschützin